Rīz Ow kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tappeh-ye Va Māhūr Kalūt-e Rīz Āb, kullar, Yazd, 
 Rīg-e Rīzāb, sanddyn, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar